Луціє Шафарова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити титул, знявшись перед своїм поєдинком другого кола проти Крістини Плішкової.

Мона Бартель виграла титул, у фіналі перемігши Плішкову з рахунком 2–6, 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw
 Qualifying draw

Одиночний розряд